Натуральне число 1540
 1540 рік до нашої ери
 1540 рік нашої ери